Абасирма́, Аба́-Сирма́ () — река в России, протекает по Аликовскому и Вурнарскому районам Чувашии. Устье реки находится в 130 км от устья Большого Цивиля по левому берегу. Длина реки — 23 км, площадь водосборного бассейна — 74,6 км².

Протекает через сёла Аликово, Альменево, Асакасы, деревни Ермошкино, Ефремкасы, Нижние Карачуры, Пуканкасы.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Цивиль от истока и до устья, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010400412112100000117.

Притоки 
Имеет 5 притоков, среди которых Чагансирма, Чармак.

Название 
Чувашское название реки — Упа Çырми произошло от чув. упа/опа «медведь»; çирма/çырма «овраг».

Примечания 

Притоки Большого Цивиля
Реки Аликовского района
Реки Вурнарского района